Perfahl ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Perfahl (* 1948), österreichischer Chemotechniker, Künstler und Schriftsteller
 Franz Xaver Perfahl (1817–1883), österreichischer Organist
 Irmgard Perfahl (* 1921), österreichische Schriftstellerin
 Jost Perfahl, österreichischer Schriftsteller
 Roswitha Perfahl (* 1961), österreichische Schriftstellerin